Ficció
 Ciència-ficció, un gènere literari
 Ficció fantàstica o fantasia, un gènere literari
 Ficció filosòfica
 Ficció legal o ficció jurídica, una tècnica del dret
 Ficció interactiva, un joc d'aventura